Yekta ist ein türkischer, überwiegend männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Yekta bedeutet „einzigartig“, „außergewöhnlich“, „unvergleichlich“.

Verbreitung 
Der Name Yekta ist in der Türkei mäßig verbreitet. Obwohl es sich um einen geschlechtsneutralen Namen handelt, wird er überwiegend von Männern getragen.

Namensträger

Männlicher Vorname 

 Yekta Kurtuluş (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Yekta Güngör Özden (* 1932), hoher türkischer Jurist

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Türkischer Personenname